

Pessoas
Carlisle Floyd

Localidades

Carlisle

Carlisle (Arkansas)
Carlisle (Carolina do Sul)
Carlisle (Indiana)
Carlisle (Iowa)
Carlisle (Kentucky)
Carlisle (Ohio)
Carlisle (Pensilvânia)

Outros
Carlisle Cullen

Desambiguação